Министерство на местното самоуправление на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Министерството съществува от 1998 година.

Министри (1998-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на местното самоуправление на Северна Македония

Местно самоуправление